Battlestar Galactica, Amerikaanse sciencefictionserie
 Betriebssportgemeinschaft, voormalige sportvereniging uit het Derde Rijk en de DDR
 Boxing Stad Groningen, boksclub uit de Nederlandse stad Groningen
 Brabants Studenten Gilde, studentenvereniging gericht op studenten uit Noord-Brabant in de Nederlandse plaats Wageningen
 Brussels Studentengenootschap, overkoepelend studentenorgaan van de Vrije Universiteit Brussel
 Bussums Schaak Genootschap, schaakvereniging uit de Nederlandse plaats Bussum